ABA Liga 2008-2009, competizione di pallacanestro
Jadranska Liga 2008-2009, competizione di pallanuoto